Kolkka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kolkka (udde i Finland), Egentliga Finland, Åbo, 
 Kolkan, ö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Kolkka, Gustavs, ö, Egentliga Finland, Gustavs

Robotskapade Finlandförgreningar